Maxwell peut désigner :

Science 
 le maxwell, l'unité CGS « électromagnétique » à trois dimensions de flux d'induction magnétique (symbole Mx) ;
 le télescope James Clerk Maxwell ;
 certaines contributions de James Clerk Maxwell :
 en électromagnétisme, les équations de Maxwell et l'établissement de l'équation de propagation à partir des équations de Maxwell ;
 en thermodynamique, les relations de Maxwell ;
 en cinétique des gaz, la loi de distribution des vitesses de Maxwell ;
 en statistique, la statistique de Maxwell-Boltzmann ;
 le théorème de réciprocité de Maxwell-Betti ;
 le paradoxe du démon de Maxwell ;
 la règle du palier de Maxwell ;
 la règle du tire-bouchon de Maxwell.

Personnalités 
 Maxwell (1973-), chanteur de neo soul afro-américain.
 Carman Maxwell (1902-1987), animateur et acteur vocal américain.
 Cedric Maxwell (1955-), basketteur professionnel.
 Edith Maxwell (1952-), romancière américaine, auteure de roman policier historique. 
 Elisabeth Maxwell, (1921-2013), historienne franco-britannique, épouse de Robert Maxwell, et mère de Ghislaine Maxwell.
 Edward Maxwell (1867-1923), architecte canadien.
 Fleur Maxwell (1988-), patineuse artistique luxembourgeoise.
 Gavin Maxwell (1914-1969), naturaliste et écrivain écossais.
 Ghislaine Maxwell (1961-), femme mondaine britannique, plus jeune enfant de Robert Maxwell et de Elisabeth Maxwell, compagne de Jeffrey Epstein, plus tard accusé de crimes sexuels.
 
 James Maxwell Bardeen (1939-), physicien et cosmologiste américain.
 Jimmy Maxwell (1917-2002), musicien américain.
 
 
 Katherine Clerk Maxwell (1824-1886), physicienne écossaise. 
 Kenneth Maxwell (1941-), historien britannique de l'Amérique latine.
 Laureen Maxwell (2002-), athlète française.
 Lisa Maxwell (1963-), actrice britannique.
 Lois Maxwell (1927-2007) actrice canadienne, surtout connue pour son rôle de Miss Moneypenny dans différents films de James Bond.
 Marilyn Maxwell (1921-1972), actrice américaine.
 Mary Maxwell Gates (1929-1994), professeur d'université et femme d'affaires américaine, mère de Bill Gates.
 Maxwell Anderson (1888-1959), scénariste américain.
 Maxwell Tylden Masters (1833-1907), médecin et botaniste britannique.
 Norm Maxwell (1976-), joueur international de rugby à XV néo-zélandais.
 Robert Maxwell (1923-1991), un magnat de presse britannique.
 Ronald F. Maxwell (né en 1949), réalisateur américain.
 Sherrer Maxwell (1981-), footballeur brésilien.
 Somerset Maxwell (1905-1942), militaire et homme politique britannique.
 Vernon Maxwell (1965-), joueur de basket-ball américain.

Toponymes 

 Maxwell est une localité du Texas
 Maxwell Montes, les plus hautes montagnes de la planète Vénus
 Maxwell, une ville, du comté de Story  en Iowa, aux États-Unis
 Maxwell, une census-designated place des États-Unis dans le comté de Colusa en Californie.
 Maxwell (Nouveau-Mexique).
 Maxwell, une station de métro à Singapour.

Œuvres 

 Les aventures de Johnny Maxwell, une série de trois romans de l'auteur anglais Terry Pratchett
 Maxwell, l'esprit originel des molécules dans la série de jeux vidéo Tales of
 Maxwell est un personnage principal dans le jeu vidéo Don't Starve
 Maxwell's Silver Hammer, une chanson des Beatles parue sur l'album Abbey Road

Entreprises 
 Maxwell House, une marque de café
 Maxwell Technologies est une société qui fabrique des supercondensateurs
 Maxwell Motor était un fabricant d'automobiles américain

Technologies 
 Maxwell est une architecture de cartes graphiques créée par la marque Nvidia.
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme